Pajeken ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich J. Pajeken (1855–1920), deutscher Kaufmann und Abenteuerschriftsteller
 Jakob Leon Pajeken (* 2003), deutscher Schachspieler
 Julius Friedrich Pajeken (1843–1902), Maschinenbauer